Prima Divizie Cipriotă este cea mai importantă competiție fotbalistică din Cipru. Din anul 2007 este sponsorizată de Banca Laiki.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 14  (13)  Gambrinus Liga
'15  (18)  Prima Divizie Cipriotă
 16  (20)  Prima Ligă Scoțiană
 17  (14)  Superliga Greacă
 18  (19)  Superliga Serbiei
 19  (15)  Prva HNL

 Echipele sezonului 2017–18 Note: Table lists clubs in alphabetical order.''

Campioane

Performanțele cluburilor

Golgheteri

Note 

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Cipru